Le Khnoum assis tenant la croix ânkh, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section C « Divinités anthropomorphes » de la liste de Gardiner ; il y est noté C5.

Il représente le dieu Khnoum sous forme criocéphale (Ovis longipes palaeoaegyptiacus) assis portant la croix ânkh (hiéroglyphe égyptien S34) dans ses mains. Il est translitéré Ḫnmw.

Notes et références

Bibliographie 
 
 

Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Index égyptologique